Bobadela peut désigner :

Toponymes

Bobadela, une des paroisses civiles de la municipalité de Boticas, située dans le district de Vila Real ;
Bobadela, une des paroisses civiles de la municipalité de Chaves, située dans le district de Vila Real ;
Bobadela, une des paroisses civiles de la municipalité de Loures, située dans le district de Lisbonne ;
Bobadela, une des paroisses civiles de la municipalité d'Oliveira do Hospital, située dans le district de Coimbra.

Homonymie de toponyme